A Knight Rider amerikai sorozat 1982 és 1986 között futott eredetileg. Négy évadja összesen 90 epizódot számlál.

Első évad (1982-1983)

Második évad (1983-1984)

Harmadik évad (1984-1985)

Negyedik évad (1985-1986)

Lásd még 

 Knight Rider

További információk 
 Knight Rider – Internet Movie Database (IMDb)
 Knight Rider (epguides.com, angol)
 Knight Rider (epguides.de, német)
 Knight Rider 2000 (film)
 Knight Rider 2010 (film)
 Knight Rider Team (sorozat)

Televíziós sorozatok epizódlistái
Knight Rider